Grancino ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Grancino (1626–1698), italienischer Geigenbauer 
 Gianbattista Grancino (auch Giovanni Battista Grancino; 1673–um 1730), italienischer Geigenbauer
 Giovanni Battista Grancino (1637–1709), italienischer Geigenbauer 
 Francesco Grancino, italienischer Geigenbauer 
 Michelangelo Grancino (um 1605–1669), italienischer Organist, Kapellmeister und Komponist
 Paolo Grancino (1655–nach 1692), italienischer Geigenbauer